

Place des Vosges à Épinal ;
 Place des Vosges à Nancy ;
 Place des Vosges à Paris.

Vosges